2628 Kopal – asteroide della fascia principale
 Miroslav Kopal – combinatista nordico ceco